From Here to Eternity ist der Titel folgender Werke:

 From here to Eternity, Originaltitel von Verdammt in alle Ewigkeit (Roman), Roman von James Jones (1951)
 From here to Eternity, Originaltitel von Verdammt in alle Ewigkeit, US-amerikanischer Film von Fred Zinnemann (1953)